Rockland steht für:

 Rockland County, Verwaltungseinheit in New York
 Rockland (Helensburgh), denkmalgeschützte Villa in Schottland
 Rockland Radio, privater Radiosender in Rheinland-Pfalz
 Rockland Sachsen-Anhalt, privater Radiosender in Sachsen-Anhalt

Personen:
 Hal Rockland (* 1975), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Vince Rockland (* 1973), US-amerikanischer Pornodarsteller

Rockland ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Rockland (Greater Victoria)
 Rockland (Nova Scotia)
 Rockland (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Rockland All Saints, Norfolk
 Rockland St Mary, Norfolk
 Rockland St Peter, Norfolk

in den Vereinigten Staaten:
 Rockland (Colorado)
 Rockland (Connecticut)
 Rockland (Delaware)
 Rockland (Idaho)
 Rockland (Kalifornien)
 Rockland (Kansas)
 Rockland (Kentucky)
 Rockland (Maine)
 Rockland (Maryland)
 Rockland (Massachusetts)
 Rockland (Michigan)
 Rockland (New York)
 Rockland (Ohio)
 Rockland (Pennsylvania)
 Rockland (South Carolina)
 Rockland (Tennessee)
 Rockland (Texas)
 Rockland (Virginia)
 Rockland (West Virginia)
 Rockland (Wisconsin), im La Crosse County
 Rockland (Town, Brown County), Town(ship) im Brown County, Wisconsin
 Rockland (Town, Manitowoc County), Town(ship) im Manitowoc County, Wisconsin